Le terme possibilisme désigne différents concepts : 
 Possibilisme (géographie), approche théorique en géographie ;
 Possibilisme (politique), courant socialiste des  années 1880-1900 en France ;
 Possibilisme libertaire, un concept anarchiste.